Parc de la Préfecture peut désigner deux espaces verts situés en France :
 Parc de la Préfecture, au Mans dans la Sarthe ;
 Parc de la Préfecture, à Nevers dans la Nièvre.